Campegli – frazione di Casarza Ligure
 Campegli – frazione di Castiglione Chiavarese